Бай Лин (, род. 10 октября 1966) — американская актриса китайского происхождения.

Биография 
Родилась 10 октября 1966 года в Чэнду, Китай. В 14 лет она пела в школьном хоре.

Завербовалась в китайскую Народно-освободительную армию, где провела три года в отряде, развлекающем солдат, размещённых в Тибете.

После этого Лин стала исполнительницей в местном театре в Пекине, где была вовлечена в акции протеста продемократической партии в 1989 году. В результате в 1991 году ей пришлось эмигрировать в Нью-Йорк, США, и скоро она нашла работу в Голливуде.

Её первой англоязычной ролью был отрицательный персонаж в фильме «Ворон» (1994).

Для фильма «Анна и Король» (1999) Бай Лин была вынуждена состричь наголо свои длинные волосы. А появление в спорном «Красном углу» (1997) в роли прагматически настроенного китайского народного адвоката ставит под сомнение возможность её возвращения на родину.

В марте 2008 была арестована по обвинению в краже 2 батареек и журналов — в Лос-Анджелесском Международном Аэропорту.

В конце 2008 года Бай Лин была замечена под руку с певцом Марком Теренци, который месяцем ранее заявил о начале процесса развода с певицей Сарой Коннор.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Института театра и кино Ли Страсберга
Киноактрисы США
Выпускники Школы искусств Тиш
Выпускники Нью-Йоркского университета